Пурса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Рюффек. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16268.

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-западу от Парижа, в 70 км южнее Пуатье, в 36 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 207 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 116 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 69 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 59,5 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 69 активных работали 65 человек (36 мужчин и 29 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 47 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 35 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XII век). Исторический памятник с 1938 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта